Каджол (, бенгали: কাজল, маратхи: काजोल) е популярна боливудска актриса.

Биография 
Пълното ѝ име е Каджол Мукерджи. Тя произхожда от филмов клан. Част е от известния боливудски клан Мукерджи-Самарт. Тя е четвърто поколение актриса в своето семейство – прабаба ѝ Ратан Бай, баба ѝ Шобна Самарт и майка ѝ Тануджа са популярни актриси. Актриси са още и нейната леля Нутан Бел и сестра ѝ Таниша, както и първият ѝ братовчед Мохниш Бел. Те всички са част от клона Самарт на семейство Мукерджи-Самарт. Към другия клон – Мукерджи на семейството ѝ принадлежат братовчедките ѝ – актрисите Рани Мукерджи и Шарбани Мукерджи, чичовците ѝ – актьорите Джой Мукерджи и Деб Мукерджи, както и баща ѝ – режисьорът Шому Мукерджи.

На 24 февруари 1999 година Каджол се омъжва за актьора Аджай Девган. През 20 април 2003 ражда тяхната дъщеря Ниса, а през 13 септември 2010 се ражда техният син Юг.

Кариера 
Каджол е част от популярна кино-двойка заедно с актьора Шах Рук Хан. Те играят главните мъжка и женска роля в цели 7 филма: „Baazigar“, „Karan Arjun“, „Dilwale Dulhania Le Jayenge“, „Kuch Kuch Hota Hai“, „Kabhi Khushi Kabhie Gham“, „My name is Khan“ и „Dilwale“.

Участва в 2 филма, заедно с братовчедката си Рани – „Kuch Kuch Hota Hai“ и „Kabhi Khushi Kabhie Gham“.

Филмография

Външни препратки 
 Сайт 
 

Каджол
Родени в Мумбай